Раздол — название населённых пунктов.

Болгария 
 Раздол — село в Благоевградской области.

Россия 
 Раздол — деревня в Перемышльском районе Калужской области

Украина 
 Раздол — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Раздол — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Раздол — село в Березовском районе Одесской области.

См. также 
 Роздол (значения)
 Весёлый Раздол
 Раздолье
 Ривенделл (Раздол) — вымышленное место Средиземья.